Шпре, или Шпре́е ( ), также Спре́ва (, ) — река в восточной части Германии, в исторической Лужице; левый приток Хафеля, в бассейне Эльбы.

Описание 
Площадь бассейна — 10100 км². Длина 397 км. Средний расход воды около 40 м³/с.

Река берёт начало в Лужицких горах в Устецком крае Чехии;  имеет три признанных источника. Течёт преимущественно на север, протекает через федеральные земли Саксония, Бранденбург и город Берлин. В нижнем течении течёт через историческую область Шпревальд. Пересекая Берлин, Шпре впадает в Хафель в западной части немецкой столицы.

Шпре судоходна, является частью водного пути Эльба — Одер. Из-за разливов реки, в целях защиты от наводнения в 1958—1965 годах была построена дамба Шпремберг.

Источники Шпре

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Хафеля
Реки Саксонии
Реки Бранденбурга
Реки Берлина
Шпрее